Plaats in Indonesië
 Pelem (Gabus), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Pelem (Jatisrono), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Pelem (Kota Blora), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Pelem (Simo), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Pelem (Campur Darat), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Pelem (Karangrejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Pelem (Pringkuku), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java
 Pelem (Purwosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java